Wodziczna ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Wodziczna (Mogielnica) in der Woiwodschaft Masowien
 Wodziczna (Trzcinica) in der Woiwodschaft Großpolen